Monohydrat steht für:
 chemische Verbindungen aus der Gruppe der Hydrate
 technische Bezeichnung für 100%ige Schwefelsäure